

Persone
Camillo Crociani (1921-1980) – dirigente d'azienda italiano
Francesco Crociani (1781-1861) – collezionista d'arte e religioso italiano
Piero Crociani (1938) – storico e accademico italiano
Raimondo Crociani (1946) – montatore italiano
Walter Crociani (...–2004) – allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano

Altro
Pinacoteca Crociani o Museo civico di Montepulciano – raccolta nel Palazzo Neri Orselli
Crociani – abitanti di Croce (Caldarola)
Crociani – abitanti di Croce (Francia)